Стумбрис:
 Стумбрис, Ирмантас Браниславович (1972—2000) — литовский футболист.
  (1970—2004) — литовский баскетболист.

См. также 
 Стумбрас (значения)